Plaats in Indonesië
 Tiron (Banyakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Tiron (Madiun), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
Anders
 Tiron (geslacht), een geslacht van vlokreeften